Молодёжная сборная Казахстана по хоккею с мячом — представляет Казахстан на международных соревнованиях по хоккею с мячом среди игроков не старше 23 лет.

Впервые была образована в 2011 году на базе хоккейного клуба «Акжайык» (Уральск), выступавшего в высшей лиге Первенства России.

Дебютным турниром для сборной стал молодёжный чемпионат мира 2011 года в Обухово, где представители Казахстана заняли четвёртое место. Нариман Такиров был признан лучшим вратарём чемпионата, а лучшим бомбардиром команды стал Сергей Башаев с 6 мячами.

См. также 
 Сборная Казахстана по хоккею с мячом
 Женская сборная Казахстана по хоккею с мячом

Ссылки 
 Состав молодёжной сборной Казахстана на Чемпионате мира 2011 года

Казахстан
Сборные Казахстана
Хоккей с мячом в Казахстане